Okręty US Navy o nazwie USS  "Woodrow R. Thompson":
 Pierwszy "Woodrow R. Thompson" (DE-451) był niszczycielem eskortowym, którego budowę zaplanowano w czasie II wojny światowej, ale kontrakt anulowano 6 czerwca 1944
 Drugi "Woodrow R. Thompson" (DD-721) był niszczycielem, który został zwodowany w 1946, ale nigdy go nie ukończono.

Woodrow R. Thompson